Jungfernbastei bezeichnet:
 die Jungfernbastei (Dresden), Teil der Brühlschen Terrasse
 der Kis Kalasi, ein Turm in Baku